Daniel Bennett (1976-), arbitre de football sud-africain ;
 Daniel Bennett (1978-), joueur de football anglo-singapourien.